Elisa Villebrun (1980-), écrivaine française pour la jeunesse.
 Marianne Villebrun (1963-), dessinatrice et illustratrice française de livres-jeux.